Sandringham kan syfta på följande platser:

Australien 

 Sandringham, Victoria, förort till Melbourne,

Kanada 

 Sandringham, Kanada, Newfoundland och Labrador,

Storbritannien 

 Sandringham, England, Norfolk, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar